

Geografia
Argentina
 Nuevo Torino, comune della provincia di Santa Fe

Italia
 Torino, città capoluogo del Piemonte
 Area Metropolitana di Torino
 Provincia di Torino, ex provincia, oggi sostituita dall'omonima città metropolitana
 Torino di Sangro, comune in provincia di Chieti

Sport
 Torino Football Club, squadra di calcio maschile
 Torino Calcio Femminile, squadra di calcio femminile
 PMS Torino, squadra di pallacanestro maschile
 Hockey Club Torino Bulls 2011, squadra di hockey su ghiaccio maschile

Altro 
 Arcidiocesi di Torino, arcidiocesi italiana
 Dolce Torino, dolce dell'Emilia Romagna
 Ford Torino, auto
 Gran Torino, film
 Grande Torino, squadra di calcio
 9523 Torino, un asteroide della fascia principale
 Torino – singolo di Ginevra del 2022

Pagine correlate 
 Turin
 Torrino